Ма́монтов — русская фамилия. Образована от русского православного имени Мамонт, Мамант,  (от ). Женская форма: Мамонтова.

Мамонтовы (купцы) — династия, давшая на рубеже XIX—XX веков многих деятелей культуры и меценатов.

Известные носители

А 
 Мамонтов, Александр Степанович (род. 1950) — доктор филологических наук.
 Мамонтов, Алексей Георгиевич (1892—1969) — советский военный деятель, полковник (1942 год).
 
 Мамонтов, Аркадий Викторович (род. 1962) — российский телевизионный журналист и руководитель студии авторской программы «Специальный корреспондент» на канале «Россия-1».

В 
 
 Мамонтов, Владислав Иванович (1936—2019) — советский и российский археолог.
 Мамонтов, Валерий Григорьевич — первый секретарь Фрунзенского обкома КПСС.

Е 
 
 Мамонтов, Ефим Мефодьевич (1889—1922) — руководитель партизанского движения на Алтае в 1918—1919 годах.

И

К, М 
 Мамонтов, Константин Константинович (1869—1920) — русский военачальник, казачий генерал.
 Мамонтов, Михаил Анатольевич (1865—1920) — русский художник, живописец, издатель.

Н

О, П 
 Мамонтов, Олег Сергеевич (1969—2018) — советский певец, член группы «Ночной сеанс».
 Мамонтов, Олег Александрович (род. 1931) — советский баскетболист.
 Мамонтов, Пётр Иванович (1827—1891) — генерал-лейтенант, начальник Тульской оружейной школы, командир Бендерской, Динабургской и Варшавской крепостных артиллерий.

С 
 Мамонтов, Савва Иванович (1841—1918) — русский промышленник и меценат.
 
 Мамонтов, Степан Петрович (1923—2001) — советский и российский культуролог, переводчик, литературовед.

Ю, Я 
 
 Мамонтов, Яков Андреевич (1888—1940) — украинский советский драматург, поэт, прозаик, театровед.



См. также 
 Мамонтова пещера — карстовая пещерная система в штате Кентукки (США), самая длинная пещера в мире.

Примечания